Kitata ist der Familienname folgender Personen:

 Meseret Kitata (* 1993), äthiopische Langstreckenläuferin
 Shura Kitata (* 1996), äthiopischer Langstreckenläufer